Медикализация — расширение медициной своих границ, при котором обычные, часто не связанные с патологией человеческие ситуации рассматриваются как медицинская проблема, становятся объектом лечения и профилактики. Медикализация нежелательна в тех случаях, когда возможные негативные последствия медицинского вмешательства перевешивают потенциальную пользу.

Медикализация как положительное явление 
Термин «медикализация» часто применяют в негативном смысле, однако у медикализации есть и позитивная сторона: медикализация может быть полезным и необходимым процессом в тех случаях, когда баланс пользы и вреда соблюдён. Например, медикализация родов — вплоть до XVII века дети рождались, как правило, вне больницы и без участия врачей, теперь же в развитых странах роды происходят чаще всего в больнице под надзором медицинского персонала, что очень сильно снизило материнскую смертность при родах.

Избыточная медикализация 
Об избыточной медикализации можно говорить, если при расширении границ медицины вред перевешивает пользу. Это проявляется не только нежелательными эффектами лечения, но и стигматизацией человека, ограничением его прав и свобод — особенно в случаях психиатрических диагнозов. Вследствие субъективности психиатрической диагностики к болезням в некоторых случаях относили особенности личности, поведения или непатологических сексуальных предпочтений (как, например, в случаях гомосексуальности, вплоть до XIX века считавшейся грехом, а не психическим заболеванием, и в 1992 году исключённой из классификации болезней Всемирной организации здравоохранения, или диагноза «вялотекущая шизофрения», применявшегося в политических целях в СССР).

Чаще всего движущей силой избыточной медикализации оказывается не репрессивное государство, а производители медицинских товаров и медицинских услуг. При высокой конкуренции на рынке медицинских товаров и услуг лучший способ добиться высокой прибыли — расширить спрос, создав новое заболевание и убедив здоровых людей, что им требуется лечение, — например, при помощи медикализации того, что ещё недавно считалось частью естественного спектра человеческих эмоций.

Так, во второй половине 1990-х годов в ходе маркетинговой кампании в США, ставившей целью прорекламировать использование антидепрессанта пароксетина при социофобии, утверждалось, что социофобия широко распространена и что ею страдает каждый восьмой из взрослых американцев (в действительности социофобия встречается намного реже). Сходным образом поступила компания Pfizer, в целях рекламы «Виагры» заявлявшая, что «52% мужчин, достигших сорока, страдают эректильной дисфункцией». Понятие эректильной дисфункции попытались распространить и на женщин, создав термин «клиторальная эректильная дисфункция», что было выгодно как Pfizer, выпускающей «Виагру», так и Procter & Gamble, готовившей к выпуску на рынок тестостероновые пластыри под брендом «Интринса». Однако после провала клинических испытаний «Виагры» у женщин и отказа FDA регистрировать «Интринсу» о диагнозе «клиторальная эректильная дисфункция» перестали упоминать.

Общественную озабоченность вызывает расширение диагностики депрессивных и биполярных расстройств, свидетельствующее о медикализации обширной психоэмоциональной сферы человеческого опыта, длительное время воспринимавшейся как не связанная с медицинскими проблемами. В частности, бывший председатель совета по формированию диагностических критериев Американской психиатрической ассоциации профессор психиатрии  в статье, опубликованной в The Los Angeles Times, писал:

В книге The Loss of Sadness («Утрата печали») американского профессора социологии А. Хорвица и профессора психиатрии Дж. Уэйкфилда говорится о неоправданно широкой диагностике депрессии и о медикализации простых человеческих чувств: волнения, печали, скорби, застенчивости. Как отмечает Хорвиц, замена этиологического подхода к психическим расстройствам на симптомологический привела к смешению нормальных эмоций с патологическими явлениями.

Нередки в психиатрии и случаи неоправданной медикализации проблем в межличностных отношениях (в частности, семейных проблем), при которых человек с психиатрическим диагнозом назначается на роль «козла отпущения» вне зависимости от того, кто реально более виновен в конфликте. При этом человек, назначенный на роль «козла отпущения», может либо действительно страдать психическим расстройством, либо нет — в любом случае конкретное его поведение может быть связано не с психопатологией, а с реальными проблемами в межличностных отношениях. Если же у человека присутствует девиантное поведение (поведенческие проблемы), то в ряде случаев оно может быть обусловлено не психической патологией (существуют два типа девиаций: патологические или препатологические состояния и непатологические состояния, не имеющие прямого отношения к психическому расстройству, но негативные в социальном отношении). При межличностных проблемах и при девиантном поведении пациента родственники или другие близкие пациенту люди, обращаясь к психиатру, делают как пациента, так и самого врача объектом манипуляций, перекладывая ответственность за немедицинские проблемы на врача и пытаясь посредством врача воздействовать на пациента. Например, родственники просят врача воздействовать на пациента гипнозом, внушив ему уважение к родителям или решение отказаться от потребления алкоголя. Иной раз пациент и сам может манипулировать, приняв медицинскую парадигму как универсальную объяснительную систему всего, что с ним происходит, и пытаясь таким образом уйти от ответственности за имеющиеся у него межличностные или поведенческие проблемы, переложив ответственность за них на врача.

См. также 
 Гипердиагностика
 Злоупотребления и врачебные ошибки в психиатрии

Примечания 

Медицинская диагностика
Медицинская этика